Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2009 проводился в городе Данидин (Новая Зеландия) c 24 апреля по 3 мая 2009 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 12 мужских команд и 8 женских команд. Чемпионат проводился в 8-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (6-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швейцарии.

В женском турнире чемпионом стала (5-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Шотландии.

Впервые в чемпионате приняла участие мужская сборная Венгрии.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2009.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 2 мая, 9:00

Матч за 3-е место. 2 мая, 14:30

Финал. 2 мая, 14:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 2 мая, 9:00

Матч за 3-е место. 2 мая, 14:30

Финал. 2 мая, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)
 Страница чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

2009
Международные соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
Международные спортивные соревнования в Данидине
Апрель 2009 года
Май 2009 года